С-100:

 С-100 — советский промышленный трактор.
 C-100 — тип шины данных в ЭВМ.
 С-100 — антигены клеточного строения.
 С-100 — советские инженерно-технические проволочные заграждения «колючего типа» с козырьком.
 C-100 — советская подводная лодка проекта 613.
 С-100 — предшественник зенитно-ракетного комплекса С-200.

См. также 
 S100